Flexibel steht für:
 flexibel, das Adjektiv zur Flexibilität
 einen ehemaligen Bandnamen, auch Flexibel-Blues-Band, siehe AufBruch

Siehe auch: